Year Zero (anno 0 in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Year Zero  – romanzo di Jeff Long

Musica 
 Year Zero – album di Buck 65 del 1996
 Year Zero – album di Regina Lund del 2000
 Year Zero – traccia dell'album 30 Seconds to Mars dei Thirty Seconds to Mars del 2002
 Year:Zero – album degli Event Horizon del 2003
 Year Zero – album degli Slam del 2004
 Year Zero  – album dei Nine Inch Nails del 2007
 Year Zero Remixed – album dei Nine Inch Nails del 2007
 Year Zero – singolo dei Ghost del 2013